Выговор:
 Выговор — наказание в устной форме.
 Выговор — особенности произношения на чужом языке или диалекте.